Mørk steht für:

 eine alte färöische landwirtschaftliche Maßeinheit, siehe Markatal (Ertragsmaß)

Mörk oder Mørk ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Mörk (* 1979), französischer Golfer
 Alexander Mörk von Mörkenstein (1887–1914), österreichischer Höhlenforscher
 Bjarne Mørk-Eidem (1936–2022), norwegischer Politiker
 Erik Mørk (1925–1993), dänischer Schauspieler
 Gabriele Mörk (* 1962), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Kerstin Mörk (* 1984), deutsche Pianistin
 Lene Mørk (* 1979), dänische Badmintonspielerin
 Marcus Mørk (* 1987), dänischer Handballspieler
 Nora Mørk (* 1991), norwegische Handballspielerin
 Peter Mørk (* 1982), dänischer Badmintonspieler
 Sverre Mørk, norwegischer Mediziner und Hochschullehrer
 Thea Mørk (* 1991), norwegische Handballspielerin
 Thomas Mørk (* 1962), dänischer Schauspieler
 Truls Mørk (* 1961), norwegischer Cellist

Siehe auch:
 Mork